«Boom Clap» — песня британской певицы Charli XCX, изданная в качестве сингла к саундтреку фильма Виноваты звёзды и её третьего альбома Sucker. Сингл возглавил хит-парады Billboard Dance Airplay и Pop Songs, хит-парад Израиля, и вошёл в топ-10 хит-парадов нескольких стран.

Информация о песне 
Одним из авторов песни стала сама Charli XCX. Изначально композиция планировалась для второго альбома певицы True Romance, после её предложили Хилари Дафф. Когда менеджеры Дафф отказались от песни, Charli XCX согласилась записать её для саундтрека фильма Виноваты звёзды. Позже Хилари Дафф в интервью заявила, что была не в курсе о предложенной ей песне, иначе она бы согласилась её забрать.

Видеоклип «Boom Clap» вышел 2 июня 2014 года. Режиссёром стал Синг Дж. Ли; видео было снято в Амстердаме.

Charli XCX впервые выступила с «Boom Clap» 14 мая 2014 года во время мероприятия, посвящённого выходу на экраны фильма Виноваты звёзды; также она исполнила эту песню на пре-шоу церемонии вручения MTV Video Music Awards.

«Boom Clap» была использована в игре .

Список композиций 
 Digital download
 «Boom Clap» — 2:49

 Digital download — remixes
 «Boom Clap» (Aeroplane Remix) — 5:14
 «Boom Clap» (ASTR Remix) — 3:19
 «Boom Clap» (Surkin Remix) — 3:40
 «Boom Clap» (Elk Road Remix) — 3:40
 «Boom Clap» (Cahill Remix) — 5:28

 CD single
 «Boom Clap» — 2:50
 «Boom Clap» (Aeroplane Remix) — 5:15

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология издания

Примечания 

Песни из кинофильмов
Песни Charli XCX
Песни, написанные Charli XCX
Электропоп-баллады